Монастырь Святого Креста — в Иерусалиме (Израиль).
 Монастырь Святого Креста (327 год) — на Кипре.
 Монастырь Святого Креста (Омодос) (IV век) — на Кипре.
 Монастырь Святого Креста (1131) — в городе Коимбра, первой столице Португалии.
 монастырь Святого Креста (1133) — в Хайлигенкройце (Нижняя Австрия).
 Монастырь Святого Креста (1358 год) — в Крыму.

См. также 
 Собор Святого Креста (значения)